Поскочин — фамилия.

Известные носители:
 
 Поскочин, Лев Миронович — стольник, воевода Красноярского острога (1686).
 Поскочин, Пётр Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 6350; 11 декабря 1840.
 Поскочин, Фёдор Васильевич (? — 28 ноября 1804) — контр-адмирал, герой русско-турецкой войны 1787—1792 гг.